Игольчатый револьвер Дрейзе- револьвер, созданный Францем Дрейзе, сыном известного инженера и конструктора Иоганна Николауса фон Дрейзе, изобретателя игольчатого оружейного механизма, который использовался в винтовке, появившейся в 1841 году.

Описание 
Игольчатый револьвер Дрейзе впервые появился в 1850 году. Он имел вес около 500 грамм и имел удлинённую казенную часть рукоятки, в которую помещалась игла, выполнявшая роль ударника. На левой стороне в нижней части рамки установлен штифт, на который одевается рычаг для снаряжения патронами. В передней стойке рамки слева выполнена выемка для возможности установки патронов в барабан, вмещающий в себя 6 патронов(в некоторых образцах- пять). Ствол револьвера восьмигранный, выполнен заодно с рамкой. Канал ствола имеет четыре нареза. В верхней части ствола установлена мушка, положение которой можно регулировать по горизонтали. Барабан закреплен на оси, имеющей «Г»-образный рычаг, который при повороте фиксируется в специальном выступе рамки, что препятствует самопроизвольному выпаданию оси барабана.

Имеет ударно-спусковой механизм двойного действия(ранние образцы имели УСМ одинарного действия, где вместо курка использовался рычаг). При нажатии на спусковой крючок поворачивается барабан, взводится пружина иглы и игла становится на боевой взвод. При дальнейшем движении спускового крючка назад игла срывается с боевого взвода, прокалывает донце бумажного патрона и пройдя через пороховой заряд накалывает капсюль — происходит выстрел.

Револьвер производился в трёх разных калибрах — 0,30, 0,35 и 0,39 прусского дюйма, то есть 7,85, 9,16 и 10,2 мм соответственно.

В основном использовался как гражданское оружие, но есть образцы, использовавшиеся в прусской полиции.

Всего было выпущено не более 1000 экземпляров.

Достоинства 
По сравнению с капсюльными револьверами игольчатый револьвер Франца Дрейзе очень быстро перезаряжался. Более того, зачастую имел нечастый для того времени УСМ двойного действия(как револьвер Адамса), благодаря чему имел высокую скорость стрельбы.

Недостатки 
Револьвер Дрейзе имел все недостатки игольчатого оружия, в первую очередь- низкую надёжность. Несгоревшие обрывки бумажных гильз довольно быстро засоряли ствол, а игла была хрупкой. Если для однозарядных игольчатых винтовок Дрейзе/Шасспо/Карле это не было серьёзной проблемой, но для револьвера с достаточно высокой по тем временам скорострельностью это оказалось фатальным. 

Более того, револьвер имел и свои собственные проблемы- в первую очередь, был чрезмерно громоздким. 

Неудивительно, что ему так и не удалось вытеснить популярные тогда капсюльные револьверы. После того, как револьверы Лефоше, использующие гораздо более совершенные шпилечные патроны, получили распространение, игольчатые револьверы окончательно исчезли из обихода.

Примечания 

Револьверы
Историческое огнестрельное оружие